Spring Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Eighth Avenue
 Spring Street – stazione della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Lexington Avenue